

Personen 
 Ankersmit (geslacht), in het Nederland's patriciaat opgenomen geslacht
 Johan Frederik Ankersmit (1871-1942), Nederlands journalist
 Hendrik Jan Ankersmit (1895-1982), Nederlands industrieel en politicus
 Frank Ankersmit (1945), Nederlands historicus en filosoof
 Thomas Ankersmit (1979), Nederlands geluidskunstenaar

Overig 
 Ankersmit Holding, een bedrijf dat bestaan heeft van 1938-1993 en dat opgegaan is in Ankerpoort
 Ankersmit (textielfabriek), katoendrukkerij uit Deventer